Marktstraße 12 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Marktstraße 12 (Quedlinburg)

Siehe auch:
 Obere Marktstraße 12 (Bad Kissingen)
 Untere Marktstraße 12 (Bad Kissingen)